Загарино — фамилия и название населённых пунктов в России:

Фамилия 
 Загарино, Фрэнк (род. 1959) — американский актёр, звезда низкобюджетных боевиков.

Топоним 
 Загарино — село в Хилокском районе Забайкальского края.
 Загарино — деревня в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
 Загарино — село в Барышском районе Ульяновской области.